Il singolare  del Košice Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Rubén Ramírez Hidalgo era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Evgenij Donskoj.

Simon Greul ha battuto in finale Victor Crivoi 6–2, 6–1.

Teste di serie

  Rubén Ramírez Hidalgo (secondo turno)
  Rui Machado (primo turno)
  Lukáš Rosol (semifinali)
  Ivo Minář (primo turno, ritiro)

 Simon Greul (campione)
 Brian Dabul (primo turno)
 David Guez (quarti di finale)
 Jurij Ščukin (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Košice Open 2011